

Définition 
En géographie, un bas-fonds désigne un terrain enfoncé, plus bas que ceux qui l'entourent.
En navigation, c'est une élévation du fond marin ou du fond d'un cours d'eau mais où les navires peuvent toujours passer.

Dans la culture 

 Les Bas-fonds, pièce de théâtre russe de Maxime Gorki, créée en 1902 ;
 Les Bas-fonds, film polonais réalisé par Michał Waszyński, sorti en 1930 ;
 Les Bas-fonds, film français de Jean Renoir, sorti en 1936 ;
 Les Bas-fonds, film japonais de Akira Kurosawa, sorti en 1957 ;
 Les Bas-fonds, varia de dix romans de Guy de Téramond, sorti en 1929.
 Dans les bas-fonds, film muet de Sidney Franklin de 1919.
 Bas-fonds, film français d'Isild Le Besco sorti en 2010.